Наталія Борисівна Мєзєнцева ( ) — український політик, голова Державного комітету інформатизації України (з 7 червня і до 7 липня 2010).

Член Соціалістичної партії України, освіта вища, до призначення головою Державного комітету інформатизації — завідувачка секретаріату депутатської фракції Соціалістичної партії України у Верховній Раді України, проживає в Києві, включена до виборчого списку під № 59.

Виноски 

Члени Соціалістичної партії України